В одиночному жіночому розряді тенісного турніру China Open 1995, який проходив в рамках Туру WTA 1995, Лінда Вілд здобула титул, у фіналі перемігши Ван Ші-тін 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Яюк Басукі (2-ге коло)
 Домінік Монамі (1-ше коло)
 Яюк Басукі (фінал)
 Карін Кшвендт (1-ше коло)

 Леа Жирарді (2-ге коло)
 Петра Камстра (чвертьфінал)
 Шон Стаффорд (півфінал)
 Стефані Роттьєр (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

China Open (теніс)